Movimiento al Socialismo (Argentina) (1982).
 Movimiento al Socialismo (Bolívia).
 Movimiento al Socialismo (Costs Rica).
 Movimiento al Socialismo (Hondures).
 Moviment al Socialisme (Veneçuela)